Seille (Moezel), riviertje in de Franse regio Grand Est
Seille (Ouvèze), riviertje in de Franse regio Provence-Alpes-Côte d'Azur
Seille (Saône), riviertje in de Franse regio Bourgogne-Franche-Comté